Burnsville peut désigner différentes villes:

Canada 
 Burnsville, au Nouveau-Brunswick.

États-Unis 
Burnsville, en Caroline du Nord;
Burnsville, en Indiana;
Burnsville, au Minnesota;
Burnsville, au Mississippi;
Burnsville, en Virginie Occidentale.